Drie Tommen (Tienen)
 Drie Tommen (Montenaken)